Mužská dvouhra AEGON Open Nottingham 2016 probíhala ve druhé polovině června 2016. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl uzbecký tenista Denis Istomin, kterého v úvodním kole vyřadil bosenský hráč Damir Džumhur.

Vítězem dvouhry se stal šestý nasazený Steve Johnson z USA, jenž ve finále zdolal po hodině a půl turnajovou dvojku Pabla Cuevase po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které rovněž představovalo jeho první singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nottingham Open 2016